Minas Esporte Clube é uma agremiação esportiva de Barra Mansa. Seu maior rival histórico é o Barra Mansa Futebol Clube.

História 

O clube foi campeão do Campeonato Citadino de Barra Mansa em 1955 e 1971.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Barra Mansa
Clubes de futebol fundados em 1926
Fundações no Rio de Janeiro em 1926